Tiao peut désigner :
Tiao, une commune du département de Kassoum au Burkina Faso ;
Tiao, une commune du département de Tô au Burkina Faso ;
Luc-Adolphe Tiao, homme politique burkinabé ;
Macaco Tião, un chimpanzé célèbre du zoo de Rio de Janeiro ;
You Tiao, une collation chinoise.

Homonymie de localités